Diego, kníže asturský a princ portugalský (Diego Felix; 15. srpna 1575 – 21. listopadu 1582) byl čtvrtým synem Filipa II. Španělského a jeho třetím společným synem s jeho čtvrtou manželkou Annou Habsburskou.

Mládí 
V době narození Diega byl jeho starší bratr Ferdinand, kníže z Asturie, následníkem španělského trůnu. Nicméně Ferdinand zemřel v roce 1578, čímž se stal Diego korunním princem. Diego měl také dalšího staršího bratra, Karla Vavřince, který zemřel v dětství. Říká se, že když se o tom jeho matka dozvěděla, utrpěla takový šok ze zprávy o jeho smrti, že kvůli tomu předčasně porodila Diega.

Dne 1. března 1580 mu byl soudy v Madridu formálně udělen titul knížete asturského. Básník Cristóbal de Virués věnoval novému princi sonet.

V roce 1580 se jeho otec, Filip II. Španělský, stal portugalským králem, což učinilo Diega následníkem trůnu. Jeho matka Anna zemřela během cesty do jejich nového království. Diego a jeho sourozenci zůstali v Madridu v péči nevlastních sester Isabely Kláry Evženie a Kateřiny Michaely. Dopisy Filipa II. jasně naznačují, že byl na Diega nesmírně hrdý: napsal, že jeho syn se naučil abecedu a tančit už ve věku pěti let. Filip II. naučil svého syna portugalsky, aby jednoho dne mohl Diego mluvit jako král se svými portugalskými poddanými. Kromě toho Filip II. plánoval zasnoubit Diega s jednou z dcer Jana, vévody z Braganzy a Kateřiny Portugalské.

Smrt 
Diego se nikdy nestal králem. Koncem roku 1582 se nakazil pravými neštovicemi a zemřel ve věku 7 let. Po jeho smrti byl Filip II. neutěšitelný, protože jediným zbývajícím následníkem trůnu byl malý Filip, který byl navíc také infikován pravými neštovicemi. Král vydal rozkaz, aby se v kostele Panny Marie v Zaragoze neustále modlily za zdraví zbývajících královských dětí. Nakonec se ale Filip ujal titulu knížete z Asturie.

Diegův mladší bratr se stal po smrti svého otce v roce 1598 králem Filipem III. Tak pokračovala linie španělských Habsburků.

Vývod předků

Externí odkazy 
 Infant Diego Felix na stránkách Genealogie.euweb
 

Diego Felix
Diego Felix
Diego Felix
Diego Felix
Diego Felix
Diego Felix
Narození 15. srpna
Narození v roce 1575
Úmrtí 21. listopadu
Úmrtí v roce 1582
Muži
Narození v Madridu
Habsburkové v 16. století